Дексбах - фамилия:

 Дексбах, Михаил Сергеевич (1937—2006) — Герой Советского Союза. 
 Дексбах, Николай Карлович (1891—1977) — советский учёный-гидробиолог, один из основоположников отечественной гидробиологии.
 Дексбах, Юрий Всеволодович (1928—?) — советский фехтовальщик и тренер.